Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji International German Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatsko-rumunský pár Marin Draganja a Florin Mergea, jehož členové nestartovali společně. Mergea se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Draganji se stal Fin Henri Kontinen, s ním skončil v úvodním kole na raketách slovensko-české dvojice Martin Kližan a Lukáš Rosol.

Vítězem čtyřhry se stal třetí nasazený britsko-australský pár Jamie Murray a John Peers, který ve finále zdolal kolumbijské deblové specialisty Juana Sebastiána Cabala a Roberta Faraha výsledkem 2–6, 6–3 a [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (semifinále, odstoupili)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (semifinále)
  'Jamie Murray /  John Peers (vítězové)
  Pablo Cuevas /  David Marrero (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hamburg European Open
Tenis v Německu v roce 2015
ATP World Tour 2015